Валерий Тимофеевич Долгополов (17 августа 1943 — 17 января 2022) — советский и российский , специалист в области низкотемпературной физики твёрдого тела, член-корреспондент РАН (2019).

Биография 

Родился 17 августа 1943 года.

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Исследование некоторых особенностей взаимодействия электронов с колебаниями решётки в висмуте и сурьме».

В 1979 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Нелинейные свойства металлов в радиочастотном диапазоне».

С 2015 года — главный редактор журнала «Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики».

В 2019 году избран член-корреспондентом РАН.

Ранее — заведующий лабораторией квантового транспорта Института физики твёрдого тела РАН, в последнее время — главный научный сотрудник.

Заслуженный профессор МФТИ.

Скончался 17 января 2022 года.

Научная деятельность 

Специалист в области низкотемпературной физики твёрдого тела. Основное направление деятельности — исследование низкотемпературных электронных транспортных свойств твёрдых тел.

Обнаружил новый механизм электромагнитного возбуждения звука в нормальных металлах.

Исследовал нелинейное преобразование электромагнитных волн в нормальных металлах и сверхпроводниках. Открыл токовые состояния, проявляющиеся в спонтанном появлении постоянного магнитного момента в образцах, облучаемых электромагнитными волнами радиочастотного диапазона.

Выполнил прямое экспериментальное доказательство существования бездиссипативного протекания по делокализованным состояниям под уровнем Ферми как в целочисленном, так и в дробном квантовом эффекте Холла с помощью экспериментальной реализации «мысленного» опыта Лафлина.

Под его руководством защищено 4 докторские и 9 кандидатские диссертации.

Награды 
 Премия имени А. фон Гумбольда (2001)

Примечания

Ссылки 
 
 

Сотрудники ИФТТ РАН
Главные редакторы России
Почётные профессора Московского физико-технического института
Заслуженные профессора МФТИ
Лауреаты премии Гумбольдта